Albach (Fernwald),  plaats in de Duitse gemeente Fernwald
Hester Albach, Nederlandse schrijfster
Ben Albach, Nederlands essayist en toneelhistoricus